Gli NBA Playoffs 2006 si conclusero con la vittoria dei Miami Heat (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western Conference, i Dallas Mavericks.

I Miami Heat e i Dallas Mavericks furono entrambe squadre alla loro prima apparizione alle Finali NBA. Miami è stata la terza squadra nella storia della NBA a vincere le NBA Finals dopo aver perso le prime due gare della serie. I Boston Celtics del 1969 e i Portland Trail Blazers del 1977 furono le altre due.

Squadre qualificate

Eastern Conference

Western Conference

Tabellone 

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) Detroit Pistons - (8) Milwaukee Bucks
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Miami Heat - (7) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) New Jersey Nets - (6) Indiana Pacers
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

PRECEDENTI NEI PLAYOFF ABA

(4) Cleveland Cavaliers - (5) Washington Wizards
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(1) Detroit Pistons - (4) Cleveland Cavaliers
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Miami Heat - (3) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Detroit Pistons - (2) Miami Heat
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Western Conference

Primo turno

(1) San Antonio Spurs - (8) Sacramento Kings
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Phoenix Suns - (7) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Denver Nuggets - (6) Los Angeles Clippers
RISULTATO FINALE: 1-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(4) Dallas Mavericks - (5) Memphis Grizzlies
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) San Antonio Spurs - (4) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 3-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Phoenix Suns - (6) Los Angeles Clippers
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Finale

(2) Phoenix Suns - (4) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

NBA Finals 2006

Dallas Mavericks - Miami Heat 

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #3 Dwyane Wade, Miami Heat.

Squadra vincitrice

Statistiche
Aggiornate al 2 giugno 2021.

Note

Voci correlate 
 National Basketball Association 2005-2006
 Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2006
Playoffs NBA